

Рошкув — село в гміні Кшижановіце Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Рошкув — село в гміні Яроцин Яроцинського повіту Великопольського воєводства